Matrimonio de reyes:
 Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.
 Reyes godos.
 Rey de Reyes, título.

Religión 
 Reyes Magos, cuya festividad se denomina "día de Reyes".
 I Reyes (Primer libro de los reyes).
 II Reyes (Segundo libro de los reyes).
 Virgen de los Reyes, página de desambiguación.

Edificios 
 Sala de los Reyes, en la Alhambra de Granada.
 Monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo, fundado por los Reyes Católicos.

Antropónimo 
 Reyes, nombre;
 Reyes, apellido.
 Ivonne Reyes (1967-), actriz, modelo y presentadora venezolana.
 Luis Reyes Reyes (1952-), político y militar venezolano.
 María Reyes, modelo y actriz española.
 José Antonio Reyes "Reyes", futbolista español.
 Roberto Reyes Morales, abogado español, Consejero Nacional y procurador en las Cortes Españolas.
 Fernanda Reyes, política argentina, candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires.
 Cristina Reyes, política y presentadora de televisión ecuatoriana.
 Joaquín Reyes, actor español.
 Sammis Reyes, jugador chileno de baloncesto y fútbol americano.
Desambiguación de nombre y apellido
 Sofía Reyes, cantante y actriz mexicana.
 Alfonso Reyes.
 Diego Reyes.
 Luis Reyes.
 Pedro Reyes.

Topónimo 

 Reyes, localidad y municipio de Bolivia.
 Point Reyes, cabo en la costa de Estados Unidos.
 San Pablo de Reyes, localidad de la provincia de Jujuy, en Argentina.
 San Sebastián de los Reyes, localidad española.

Otros 
 Los Reyes, personajes de la Biblia y la cultura popular.